Montalto steht für:

 Montalto (Berg), Erhebung des Bergmassivs Aspromonte, Süditalien
 Porta Montalto, Stadttor von Palermo
 Castello di Montalto in Chianti, Burg in Castelnuovo Berardenga, Toskana

Montalto ist der Name folgender Orte in Italien:
 Montalto delle Marche, Provinz Ascoli Piceno, Marken
 Montalto di Castro, Provinz Viterbo, Latium
 Montalto Carpasio, Provinz Imperia, Ligurien
 Montalto Dora, Provinz Turin, Piemont
 Montalto Ligure, Provinz Imperia, Ligurien
 Montalto Pavese, Provinz Pavia, Lombardei
 Montalto Uffugo, Provinz Cosenza, Kalabrien

Montalto ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Felice Peretti di Montalto, bürgerlicher Name von Papst Sixtus V. (1521–1590)
 Francesco Peretti di Montalto (1595–1655), italienischer Geistlicher, Bischof und Kardinal der Römischen Kirche
 Kardinal Montalto (1571–1623), italienischer Kardinal, siehe Alessandro Peretti
 Giovanni Stefano Doneda gen. il Montalto (1612–1690), italienischer Maler 
 John Attard-Montalto (* 1953), maltesischer Politiker

Siehe auch:
 Herzog von Montalto
 Montaldo